Criminal – piosenka Britney Spears (2011)
 Criminal – seria komiksowa wydawana od 2006 r. 
 Criminal – paneuropejski serial kryminalny Netfliksa
 Criminal – Wielki przekręt – film z 2004 r. w reżyserii Gregory'ego Jacobsa